La prova de combinada nòrdica individual des del trampolí normal dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2018 de Pyeongchang va ser una de les tres proves que conformà el programa oficial de combinada nòrdica dels Jocs. La prova es disputà el 14 de febrer de 2018 a l'Alpensia Ski Jumping Centre i a l'Alpensia Cross-Country Centre.

Medaller

Format de la prova 
La prova comença amb un salt d'esquí des del trampolí de 90 metres (K 98 / HS 109) i tot seguit es disputa una carrera d'esquí de fons de 10 km, en què els esquiadors hauran de fer quatre voltes a un circuit de 2,5 km. En la prova de salt d'esquí es concedeixen punts per longitud i estil. La sortida de la cursa d'esquí de fons es fa seguint el mètode de Gundersen (1 punt = 4 segons). El primer classificat del salt comença primer i els altres comencen a continuació segons l'ordre aconseguit i la diferència de temps obtinguda. El primer esquiador en creuar la línia de meta guanya la prova.

Resultats

Salt amb esquís 
La prova del salt d'esquí es va disputar a les 15:30.

Esquí de fons 
La cursa d'esquí de fons va començar a les 18:00.

Referències 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 2018
Combinada nòrdica als Jocs Olímpics